

Особистості

 Еліоро Паредес (1921) — парагвайський футболіст.
 Естебан Паредес (1980) — чилійський футболіст.
 Карлос Паредес (1976) — парагвайський футболіст.
 Маріано Паредес (1797—1849) — мексиканський військовик, генерал.
 Маріса Паредес (1946) — іспанська акторка.
 Хав'єр Паредес (1982) — іспанський футболіст, захисник.
 Хуан Карлос Паредес (1987) — еквадорський футболіст.

Географічні назви

 Муріас-де-Паредес (ісп. Murias de Paredes) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Леон.
 Паредес (Куенка) (ісп. Paredes) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча, у провінції Куенка.
 Паредес-де-Ескалона (ісп. Paredes de Escalona) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча, у провінції Толедо.
 Паредес-де-Нава (ісп. Paredes de Nava) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Паленсія.
 Паредес-де-Сігуенса (ісп. Paredes de Sigüenza) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча, у провінції Гвадалахара.